Inne:
 Neydharting – pałac

Zobacz też:
 Bad Wimsbach-Neydharting